Le mot pignon possède plusieurs significations :

 En mécanique, un pignon est une roue dentée utilisée pour la transmission de puissance à travers un mécanisme. C'est la roue dentée qui a le plus petit nombre de dents.
 En botanique :
 Pignon, un des noms du pin parasol (Pinus pinea) ;
 Le pignon désigne surtout les graines (également appelées pignes) du pin parasol ainsi que celles d'autres pins.
 En zoologie, pignon est le nom vernaculaire sur la côte vendéenne des coquillages du genre Donax.
 En architecture, un pignon est un mur en forme triangulaire soutenant les pannes et le faîtage d'une charpente.
 Dans le calendrier républicain, pignon est un jour de frimaire.

 Pignon, une commune haïtienne située dans le département du Nord d'Haïti et l'arrondissement de Saint-Raphaël.

 Édouard Pignon (1905-1993), un peintre céramiste français.
 Léon Pignon (1908-1976), un haut fonctionnaire français.
 Ernest Pignon-Ernest (1942), un dessinateur français contemporain.
 François Pignon, le nom porté par différents personnages de cinéma naïfs et gentils dans des films de Francis Veber.